Вале́рий Пономарёв:
 Пономарёв, Валерий Андреевич (род. 1959) — совладелец и генеральный директор ОАО «Океанрыбфлот», акционер Интерпромбанка, член партии «Единая Россия», с 2011 года — член Совета Федерации от Камчатского края, миллиардер.
 Пономарёв, Валерий Дмитриевич (1943—2017) — белорусский и российский режиссёр, сценарист и продюсер театра и кино.
 Пономарёв, Валерий Зосимович (род. 1942) — советский, затем российский государственный деятель, полковник, сотрудник спецслужб.